Sabrina, pel·lícula de 1954 dirigida per Billy Wilder.
 Sabrina, pel·lícula de 1995 dirigida per Sydney Pollack.

 Sabrina Sabrok, model argentina.
 Sabrina Salerno (1968-), cantant, model i actriu italiana.
 Sabrina, the Teenage Witch, una sèrie protagonitzada per Melissa Joan Hart.

Vegeu també 
 Especial:Cerca per prefix/Sabrina: Tots els articles de la Viquipèdia començats per "Sabrina"